Vigano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Viganò, kommun, Lombardiet, Provincia di Lecco, 
 Vigano (ort i Italien), Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Italienförgreningar